Kuhlmey ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Kuhlmey (* 1955), deutsche Medizinsoziologin
 Jochen Kuhlmey (1912–1973), deutscher Schauspieler, Bühnen- und Drehbuchautor
 Kurt Kuhlmey (1913–1993), Stuka-Pilot und Ritterkreuzträger im Zweiten Weltkrieg, Generalmajor der Bundeswehr
 Matthias Kuhlmey (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Rainer Kuhlmey (* 1942), deutscher Tennisspieler